Булинье́ () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Вовиллер. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70083.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 310 км к востоку от Парижа, в 75 км севернее Безансона, в 31 км к северу от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 432 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 268 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 193 были экономически активными, 75 — неактивными (показатель активности — 72,0 %, в 1999 году было 67,0 %). Из 193 активных жителей работали 172 человека (92 мужчины и 80 женщин), безработных было 21 (10 мужчин и 11 женщин). Среди 75 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 39 — пенсионерами, 22 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Старое кладбище, известное как «Чумное» (1637 год). Исторический памятник с 2009 года
 Мэрия, общественная прачечная и фонтан «Наполеон» (1832—1840 годы). Исторический памятник с 1996 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона